El término oveja negra es un modismo que describe a un miembro diferente y poco respetable de un grupo. (Por ejemplo: «Él es la oveja negra de la familia»).

También puede referirse a:

 Oveja Negra (1981), cantante ecuatoriano de música urbana.
 Oveja Negra (1982-1985 y 2011-2013), banda argentina de rock.
 Oveja negra (1996), nombre en español de la película estadounidense Black Sheep, con Chris Farley y David Spade. 
 Oveja Negra (1996-), banda mexicana de rock.
 Oveja Negra (2006-), discográfica chilena.
 Oveja negra (2009), película mexicana, del director Humberto Hinojosa Ozcariz.